Percepção extrassensorial — chamada popularmente "sexto sentido"
Intuição — conhecimento hipotético ou teórico alicerçado no pressentimento
Equilíbrio postural — ou senso da balança; sentido fisiológico comumente aceito além dos normalmente considerados "cinco sentidos"
Propriocepção — senso do sentido do corpo; sentido fisiológico comumente aceito além dos normalmente considerados "cinco sentidos"
O Sexto Sentido — filme de 1999 de M. Night Shyamalan

Música
El Sexto Sentido — álbum de Thalia
Sexto Sentido (álbum de Ritchie)
Sexto Sentido (álbum de Xuxa)
Sexto Sentido (turnê) — de Xuxa

Desambiguações de música